Il singolare del torneo di tennis U.S. Professional Indoor 1972, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Rod Laver che ha battuto in finale Ken Rosewall 4-6 6-2 6-2 6-2.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. Pro Indoor 1972